Az ISO 3166-2:HU egy földrajzi kódokat definiáló ISO szabvány; az ISO 3166-2 szabvány területeket és településeket leíró kódjai közül a Magyarországra vonatkozók tartoznak ide.

A HU jelölés Magyarország angol neve, a Hungary rövidítéséből származik.



Lásd még 
 ISO 3166-1

ISO-szabványok